Die 72. Rad-Fernfahrt Paris–Nizza fand vom 9. bis zum 16. März 2014 statt. Das Etappenrennen gehörte der UCI WorldTour 2014 an und war innerhalb dieser das zweite Rennen nach der Tour Down Under 2014. Die Gesamtdistanz des Rennens betrug 1447 Kilometer. Im Gegensatz zu den anderen Jahren, fand diesmal kein Prolog und Bergzeitfahren statt.

Gesamtsieger des Rennens wurde der Kolumbianer Carlos Betancur.

Teilnehmer 
Startberechtigt waren die 18 ProTeams sowie die französischen Professional Continental-Mannschaften Bretagne-Séché Environnement, Cofidis und das Schweizer Team IAM Cycling, die vom Veranstalter eine Wildcard erhielten. Es starteten insgesamt 168 Fahrer.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

8. Etappe

Wertungen im Tourverlauf

Weblinks 

 Offizielle Website (frz. und engl.)
 

2014
Radrennen 2014